Never Too Late může být:

 Never Too Late (album, Status Quo) – album skupiny Status Quo z roku 1981
 Never Too Late (album, Sammi Cheng) – album zpěvačky Sammi Cheng z roku 1992
 Never Too Late (píseň, Three Days Grace) – píseň skupiny Three Days Grace z roku 2007
 Never Too Late (píseň, Kylie Minogue) – píseň zpěvačky Kylie Minogue z roku 1989
 Never Too Late (píseň, Lynyrd Skynyrd) – píseň skupiny Lynyrd Skynyrd z roku 1997